Las Huacas es el nombre de varias localidades en Panamá:

 Las Huacas, en la provincia de Coclé;
 Las Huacas, en la provincia de Veraguas.